Пясецкий — фамилия польского происхождения.
 Пясецкие (польск. Piasecki) — дворянский род.

Известные носители:
 Пясецкий, Андрей Львович (1909—1942) — украинский общественный деятель.
 Пясецкий, Болеслав (1915—1979) — польский политик и писатель.
 Пясецкий, Борис Иванович (?—1938) — русский советский актёр и режиссёр.
 Пясецкий, Валерий Владимирович (род. 1961) — российский пианист, заслуженный артист России. Директор Центральной музыкальной школы, преподаватель и профессор Московской консерватории.
 Пясецкий, Владимир Николаевич (1868 — после 1934) — русский архитектор и гражданский инженер
 Пясецкий, Гавриил Михайлович (1838—1900) — историк-краевед Орловской губернии
 Пясецкий, Леон (род. 1951) — канадский шахматист, международный мастер
 Пясецкий, Николай Васильевич (1836—1916) — русский государственный деятель, член Государственного совета, тайный советник.
 Пясецкий, Павел Яковлевич (1843—1919) — русский врач, путешественник, художник, писатель.
 Пясецкий, Сергей Михайлович (1901—1964) — польский писатель белорусского происхождения, политический публицист, офицер разведки.
 Пясецкий, Франк Николас (1919—2008) — американский авиаконструктор польского происхождения, пионер разработки вертолётов продольной схемы.

Пясецкая
 Пясецкая, Галина Богдановна (1915—2007) — советская парашютистка, заслуженный мастер спорта СССР, 15-кратная рекордсменка мира.
 Пясецкая, Екатерина Евгеньевна (род. 1969) — российская телеведущая, журналист, актриса.
 Посмыш-Пясецкая, Зофья (1923—2022) — польская писательница и сценарист.

См. также 
 Пасецкий